Retroacta van de Burgerlijke Stand, doop-, trouw- en begraafregisters
 Deutscher Tennis Bund, de Duitse tennisbond
 Deutscher Turner Bund, de Duitse turnbond
 Digitaal Topografisch Bestand, Nederlands bestand met geo-informatie
 Digital Talking Book, een type luisterboeken, zie DAISY
 Draft-tube baffles-kristallisator, een apparaat in de chemische techniek, zie kristallisator